Os irmãos Don & Juan são uma dupla sertaneja, que vêm ganhando espaço em todo o Brasil pela originalidade de seu trabalho. No palco e no estúdio, a dupla apresenta uma sonoridade diferente, jovem, com um pé no interior e outro na MPB.
O álbum "Nossa História" atesta a maturidade da dupla de Varginha (MG). Don, primeira voz, compôs 50% do repertório do disco.
No quesito festas e bailões, Don & Juan sabem animar e levantar a poeira como ninguém.
Sempre buscando inovar no segmento, os irmãos fizeram uma experiência no programa "Don & Juan e sua História", que eles apresentam todos os sábados na TV Alterosa, afiliada do SBT em Minas Gerais.

Don & Juan cantam juntos desde criança.

Discografia 
 2006 - Don e Juan –Ao Vivo – (CD/DVD)
 2008 - Nossa História – (CD/DVD)

Ligações externas 
Página oficial

Duplas sertanejas